La bataille de Plaudren a lieu pendant la Chouannerie. En , les Républicains attaquent une colonne chouanne qui se portait sur la côte afin de bénéficier d'un débarquement de munitions.

La bataille 
En ,  800 Chouans de la division de Redon commandés par le colonel Louis de Sol de Grisolles se portèrent sur les côtes afin de profiter d'un débarquement de munitions par les Britanniques. Les Chouans traversèrent les bois de Lanvaux, mais furent surpris à la chapelle de la Miséricorde, près de Plaudren, par 800 soldats républicains partis de Grandchamp et commandés par le général Mermet.

Les Républicains portèrent leurs efforts sur un pont et un moulin défendu par les Chouans, le pont leur permettait d'assurer les communications entre les différentes compagnies. Mais en plein combat, Pierre Mercier la Vendée arriva à son tour sur le champ de bataille avec 200 hommes de la division de Vannes et attaqua les Républicains de flanc. Mermet, blessé légèrement, ordonna alors la retraite. 

Malgré leur victoire, les Chouans n'osèrent pousser plus en avant, ils regagnèrent leur territoire et le débarquement d'arme fut annulé. Les Chouans eurent 10 tués et 22 blessés, le nombre de morts républicains n'est pas connu mais le rapport mentionne une cinquantaine de blessés.

Bibliographie
 , 99.

Références

Bataille des guerres de la Révolution française
Bataille de 1796
Chouannerie dans le Morbihan 
Bataille sur le sol breton
Plaudren